Solanki bezeichnet:

 Solanki, eine mittelalterliche Hindu-Dynastie in Nordindien

Solanki ist der Familienname folgender Personen:

 Bindya Solanki (* 1974), britische Schauspielerin
 Gaurav Solanki (* 1997), indischer Boxer
 Madhavsinh Solanki (1927–2021), indischer Politiker
 Sami Solanki (* 1958), Schweizer Astronom
 Vikram Solanki (* 1976), indischer Cricketspieler